Cantonul Évreux-Est este un canton din arondismentul Évreux, departamentul Eure, regiunea Haute-Normandie, Franța.

Comune 

|-
| Évreux || align="right" |  (1)|| align="right" | 27000 || align="right" | 27229
|-
| Fauville || align="right" | 315 || align="right" | 27930 || align="right" | 27234
|-
| Fontaine-sous-Jouy || align="right" | 749 || align="right" | 27120 || align="right" | 27254
|-
| Gauciel || align="right" | 422 || align="right" | 27930 || align="right" | 27280
|-
| Huest || align="right" | 606 || align="right" | 27930 || align="right" | 27347
|-
| Jouy-sur-Eure || align="right" | 545 || align="right" | 27120 || align="right" | 27358
|-
| Miserey || align="right" | 473 || align="right" | 27930 || align="right" | 27410
|-
| Saint-Vigor || align="right" | 271 || align="right" | 27930 || align="right" | 27611
|-
| Sassey || align="right" | 178 || align="right" | 27930 || align="right" | 27615
|-
| La Trinité || align="right" | 96 || align="right" | 27930 || align="right" | 27659
|-
| Le Val-David || align="right" | 744 || align="right" | 27120 || align="right" | 27668
|-
| Le Vieil-Évreux || align="right" | 757 || align="right" | 27930 || align="right" | 27684
|}
 
 

Cantoane în Eure